Шрамко — украинская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Шрамко, Александр Ефимович (род. 1957) — белорусский священник, блогер, публицист.
 Шрамко, Борис Андреевич (1921—2012) — доктор исторических наук, профессор Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.
 Шрамко, Ирина Борисовна (род. 1961) — украинский археолог и педагог, доцент Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.
 Шрамко, Юрий Меркурьевич (1930—2019) — почётный гражданин Харькова.
 Шрамко, Ярослав Владиславович (род. 1963) — украинский философ и логик, доктор философских наук, профессор Криворожского государственного педагогического университета.

Топоним 
 Шрамко — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

См. также 
 Булыгин-Шрамко, Сергей Витальевич (род. 1974) — украинский футболист.
 Шрамковка
 Шрамовка
 Шрам